BLD steht für:
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
 Bharatiya Lok Dal, eine politische Partei in Indien
 Bürger Lars Dietrich (* 1973), deutscher Entertainer
 Bahnhof Luckenwalde (DS100-Code)
 Boulder City Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Boulder City, Nevada

bld steht für:
 Bolango (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen auf Sulawesi

Abkürzung